Шалимъярви — река в России, протекает по Муезерскому району Карелии. Впадает в озеро Верхнее. Длина реки составляет 10 км. Река протекает вдали от населённых пунктов, к востоку от российско-финской границы.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро. Относится к речному бассейну реки Реки Карелии бассейна Балтийского моря.

Код объекта в государственном водном реестре — 01050000112102000009918.

Примечания

Топографическая карта 
 

Бассейн Колваса
Реки Муезерского района